Ко́стивере (), на местном диалекте также Ко́стевере () — посёлок в волости Йыэляхтме уезда Харьюмаа, Эстония.

География 
Расположен в 2,5 километрах к юго-западу от волостного центра — деревни Йыэляхтме — и в 10 километрах к востоку от Таллинна. Высота над уровнем моря — 44 метра.

Население 
По данным переписи населения 2011 года в посёлке проживали 753 человека, из них 653 (86,7 %) — эстонцы.

Динамика численности населения посёлка Костивере:

Известные уроженцы, жители 
Майт Нымме (эст. Mait Nõmme; 1 июля 1983, Костивере, Харьюмаа) — эстонский футболист.

История 
Первое упоминание Костивере относится к 1241 году (Датская поземельная книга) — (Kostæueræ). В письменных источниках 1379 года упоминается Costiuere, 1424 года — Kostevere, 1732 года — Kostiwerre, 1822 года — Kostifer. На немецком языке название поселения писалось как Костифер (Kostifer) и Костфер (Kostfer).

В средние века Костивере долгое время принадлежала монастырю Святой Бригитты в Пирита. Во второй половине 18-ого столетия деревня была разрушена. Во времена первой Эстонской Республики мыза Костивере была государственной мызой.

Инфраструктура 
В посёлке есть детский сад, основная школа, работают филиал Костивереской музыкально-художественной школы, Молодёжный центр (), Центр семейного врача (), библиотека, магазин, почтовый пункт, Костивереское общество охотников () и более десятка предприятий и недоходных организаций.

Достопримечательности 
 В посёлке находится мыза Костивере. Основана в XIV веке.
 К северо-востоку от посёлка находится карстовая местность Костивере — часть природного парка Костивере, где река Йыэляхтме становится подземной рекой. Является одной из самых больших карстовых местностей в Эстонии. Её длина — 2,9 км, ширина — 0,5 км. Расположена между Костивере и Йыэляхтме и разрезается Петербургским шоссе.

Галерея

Примечания 

Волость Йыэляхтме
Населённые пункты Эстонии